Kanamori ist der Familienname folgender Personen:

 Akihiro Kanamori (* 1948), japanisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Hiroo Kanamori (Kanamori Hiroo; * 1936), japanischer Geophysiker  
 Takeshi Kanamori (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Kanamori Tokujirō (1886–1959), japanischer Regierungsbeamter und Politiker
 Tomoya Kanamori (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Toshirō Kanamori (1946–2020), japanischer Pädagoge und Autor
 Yūko Kanamori (* 1986), japanische Badmintonspielerin

Kanamori bezeichnet:

 Kanamori (Klan), Familie des japanischen Schwertadels

en:Kanamori